Fennec:

 Mozilla Fennec — кодовое имя мобильной версии веб-браузера Mozilla Firefox.
 Фенек
 Eurocopter Fennec
 T-28 Trojan

См. также 
 Fennek